Úžice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Gemeinde Úžice u Kutné Hory im Okres Kutná Hora
Gemeinde Úžice u Kralup nad Vltavou im Okres Mělník

Siehe auch:
Uzice